GBL peut désigner :
 Groupe Bruxelles Lambert, un holding appartenant au BEL 20 ;
 gamma-butyrolactone, un produit psychotrope ;
 Game Boy Light, une console de jeux ;
 GB Airways, une compagnie aérienne aujourd'hui disparue, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code